AUH puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), por su código IATA.
 Aeropuerto Municipal de Aurora (Nebraska, Estados Unidos), por su código FAA.
 AUH (gen).
 Asignación Universal por Hijo, un seguro social implementado en Argentina.

Siglas